YBO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bobquinn Lake (Canada)